Харанга-Кюель  () — топоним (тип: лимноним)  в России якутского происхождения.

 Харанга-Кюель  — озеро,  Красноярский край, координаты 71°09' с.ш. 96°42' в.д.  .
 Харанга-Кюель  — озеро,  Республика Бурятия, координаты 52°56' с.ш. 110°57' в.д.  .
 Харанга-Кюель  — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты  65°45' с.ш. 108°53' в.д.  .
 Харанга-Кюель  — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты  62°31' с.ш. 129°46' в.д.  .
 Харанга-Кюель  — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты  66°17' с.ш. 139°39' в.д.  .
 Харанга-Кюель  — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты  67°58' с.ш. 142°24' в.д.  .
 Харанга-Кюель  — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты  65°45' с.ш. 108°53' в.д.  .
 Харанга-Кюель  — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты  67°58' с.ш. 142°24' в.д.  .

Примечания

См. также 
 Харангтын-Кюель — озеро,  Республика Саха (Якутия), координаты  61°51' с.ш. 135°39' в.д.  .